Турутино — название населённых пунктов:

Россия 
 Турутино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Украина 
 Турутино — село в Конотопском районе Сумской области.